Спортивный психолог (психолог в спорте) — специалист, изучающий закономерности психической деятельности человека в процессе его двигательного обучения, спортивной тренировки, участия в специфичных командных взаимодействиях, в процессе подготовки и выступлений на соревнованиях, а также участия в различных формах общественной жизни, связанных со спортом.

Основные задачи 
 Психологический отбор будущих чемпионов в конкретных видах спорта
 Спортивная профориентация
 Определение предпосылок развития необходимых психологических качеств спортсменов
 Диагностика и учет индивидуальных особенностей спортсмена, формирование и развитие необходимых для победы психологических качеств и умений
 Разработка для каждого спортсмена индивидуального плана развития способностей, стратегии подготовки и соревновательного поведения
 Определение психологической готовности спортсмена к спортивным занятиям, выступлениям и соревнованиям
 Постсоревновательная реабилитация
 Проведение командных тренингов (на командообразование, сплоченность коллектива, работу с конфликтами, развитие команды)
 Обучение навыкам мысленной тренировки, расслабления и снятия стресса
 Проработка страхов, связанных со спортивной деятельностью и др.
 Разрешение и выход из кризисной ситуации
 Профессиональное реориентирование спортсмена (после выхода спортсмена из спортивной карьеры)

Виды оценивания состояния спортсмена

Субъективные методы 
 Интервью непосредственно с самим спортсменом, его тренером и близкими ему людьми
 Наблюдение
Данные методы требуют большого количества времени, однако, благодаря им можно получить уникальные данные о спортсмене.

Объективные методы 
 Опросники
 Айтрекинг. Использование систем айтрекинга (технология отслеживания движений глаз позволяет с высокой точностью измерять и анализировать движения глаз, определять направление взора человека) для выявления точек, продолжительности и последовательности фиксаций в процессах выполнения различных действий позволяет исследователям работать с выявлением специфики поведения глаз при определенной спортивной деятельности и использовать систему айтрекинга для анализа эффективности применения различных методов обучения спортсменов, связанных со зрительным вниманием и процессами контроля.
 Виртуальная реальность. Технологии ВР могут быть эффективно использованы для изучения взаимодействия когнитивных процессов спортсмена и его двигательной активности в процессах зрительного восприятия в рамках подхода, называемого «активное восприятие».
 БОС-технологии. Биологическая обратная связь является нефармакологическим методом лечения с использованием специальной аппаратуры для регистрации, усиления и «обратного возврата» пациенту физиологической информации. Суть заключается на принципе перевода получаемой информации при помощи специальных датчиков, идущих от тела человека (электрические физиологические сигналы) в картинку или звук — сигналы обратной связи.

Основные направления деятельности 
Выделяют следующие направления деятельности спортивного психолога:
 Экспериментально-исследовательское направление
 Прикладные направления:
 Образовательное направление (обучение тренеров, спортсменов, других членов коллектива психологическим техникам, методикам, методам саморегуляции)
 Консультативное направление (помощь в решении личностных проблем спортсменов/тренеров и других членов коллектива)

Позиции деятельности психолога в спорте 
 «внешняя» (приглашенный специалист): возможность нейтрального подхода к решению многих задач, но одновременно — возникновение проблем при недостаточном знании реальных организационных ситуаций, невозможности за короткое время определить глубинные причины и условия возникновения какого-либо явления или процесса.
 «внутренняя»: хорошее знание организационной и кадровой ситуации, возможность профилактики конфликтов; при длительной работе на предприятии часто происходит снижение статуса психолога до статуса обычного члена коллектива, переход к позиции «коллективной жилетки», к которой обращаются сотрудники по любому поводу.

Сферы деятельности специалиста — спортивного психолога 
 физкультурно-спортивные
 педагогические
 научно-исследовательские
 медицинские организации
 психологические службы

Места работы спортивного психолога 
 медико-социальные, спортивно-оздоровительные, реабилитационные центры
 физкультурно-спортивные клубы и общества
 научно-исследовательские институты
 высшие и средние учебные заведения

Область профессиональной деятельности спортивного психолога 
 физическая культура и спорт
 детско-юношеский спорт
 массовый спорт
 спорт высших достижений
 профессиональный спорт
 армейский спорт
 реабилитация и оздоровление средствами физической культуры и спорта людей с ограниченными возможностями

Структура психологического сопровождения деятельности спортсмена, тренера и др. субъектов спортивной деятельности 
Психологическое сопровождение в спорте означает содействие в достижении максимальных для данного спортсмена результатов и создании благоприятных условий для его профессионального и личностного развития, и осуществляться оно должно на всех этапах спортивной карьеры.

Формы организации психологического сопровождения:
 постоянное сопровождение
 этапное сопровождение
 ситуационное сопровождение
В качестве основных характеристик психологического сопровождения выступают:
 процессуальность
 пролонгированность
 недирективность
 погруженность в реальную повседневную жизнь человека
Задачи психологического сопровождения спорта:
 Психодиагностика личности спортсмена, включая выявление следующих компонентов: темперамента; характера; свойств нервных процессов; доминирующих и актуальных психических состояний, проявляемых в условиях тренировочной и соревновательной деятельности; спортивной мотивации, ценностных ориентаций, специальных знаний(техники и тактики) и умений(двигательных, психорегуляции). На основании полученных результатов строится систематическая индивидуальная работа со спортсменами.
 Формирование спортивно-психологической компетентности спортсмена, включающее усвоение специальных знаний и умений с целью самостоятельного использования их в тренировочной и соревновательной деятельности.
 Обеспечение реализации ресурсов спортсмена (физического, технико-тактического, функционального и психологического)
 Формирование позитивной Я-концепции личности спортсмена, способной противостоять сбивающим предсоревновательным и соревновательным факторам, и успешно решать поставленные задачи.
 Пробуждение самостоятельности и интеллектуальной активности спортсмена в планировании и выполнении тренировочных заданий и решении соревновательных ситуаций

См. также 
 Психология спорта
 Психологический словарь «Мир Вашего Я» — психология спорта

Список литературы 
 Ильин Е. П. Психология спорта. — СПб.: Питер, 2008
 Горбунов Г. Д. Психопедагогика спорта. — М.: Советский спорт, 2007
 Психология спорта: Психология спорта: Монография / Под ред. Ю. П. Зинченко, А. Г. Тоневицкого. М.: МГУ, 2011
 Психология спорта: Хрестоматия/ Сост.-ред. А. Е. Тарас/ — М: АСТ; Мн.: Харвест, 2007
 Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов: хрестоматия / Сост.и общ.ред. И. П. Волкова. — М.: Советский спорт, 2005
 Киселёв Ю. Я. «Победи» Размышления и советы спортивного психолога.-М.:ФиС, 2002
 Психология спорта. Монография/ под ред. Ю. П. Зинченко, А. Г. Тоневицкого, 2011
 Алексеев А. В. Преодолей себя! — Р-н-Д., 2006
 Уэйнберг Р. С. Основы психологии спорта и физической культуры / Уэйнберг Р.С, Гоулд Д. — Киев: Олимпийская литература, 2001
 Федак, Г. Б. Исследование состояния одиночества спортсменов-танцоров с позиций гендерной психологии / Федак Г. Б., Никитина Е. Д. // Всероссийский форум «Молодые ученые — 2009» : материалы. — М., 2009. — Т. 1. — С. 124—126.

Примечания 
 ''

Психология спорта
Организационная психология
Профессии